Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Shirayuki :
 le Shirayuki, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1906 et retiré du service en 1924 ;
 le Shirayuki, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1928 et coulé en 1943 ;
 le Shirayuki, un destroyer de classe Hatsuyuki lancé en 1981 et retiré du service en 2016.

Shirayuki